Roter Block steht für:

 Roter Block (Herne), Gebäude in Herne
 Roter Block (Zürich), Gebäude in Zürich, siehe Liste der Kulturgüter in Zürich/Kreis 5
 Roter Block, Werk von Bernd Damke (1973)
 Roter Block, Mitte-links-Bündnis in Dänemark, siehe Helle Thorning-Schmidt